Die Region Perm im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich administrativ-territorial in 14 Städte von Regionbedeutung, einer SATO und 33 administrativen Rajons (Stand 2020).

Munizipal (d. h. die kommunale Selbstverwaltung betreffend) bilden die Städte von Regionbedeutung und die SATO Swjosdny jeweils einen Stadtkreis (gorodskoi okrug), mit Ausnahme der Stadt von Regionbedeutung Alexandrowsk, die munizipal einen Munizipalkreis (munizipalny okrug) bildet. In der folgenden Übersicht werden diese 15 Verwaltungseinheiten als „Stadtkreis“ bezeichnet. (Stand 1. Januar 2021)

Die administrativen Rajons sind munizipal entweder ein Stadtkreis (gorodskoi okrug), oder ein Munizipalkreis (munizipalny okrug) oder ein munizipaler Rajon (munizipalny rajon). Die munizipalen Rajons setzen sich aus Landgemeinden (selskoje posselenije) zusammen. Die (munizipalen) Stadtkreise zeichnen sich hier derzeit dadurch aus, dass in ihnen mindestens eine Stadt oder eine Siedlung städtischen Typs vorhanden ist. Die beiden administrativen Rajons Solikamsk und Ussolje gehören munizipal mit zu den Stadtkreisen Solikamsk bzw. Beresniki. In der folgenden Übersicht werden diese 33 Verwaltungseinheiten als „Rajon“ bezeichnet. (Stand 1. Januar 2021)

Sechs der Rajons sowie der Stadtkreis Kudymkar bildeten bis zum 1. Dezember 2005 ein eigenständiges Föderationssubjekt, den Autonomen Kreis der Komi-Permjaken, bevor sie mit der früheren Oblast Perm zusammengeschlossen wurden und die neue Region (Krai) Perm entstand. Diese Territorien besitzen bis heute unter der Bezeichnung Kreis der Komi-Permjaken (Komi-Permjazki okrug) einen Sonderstatus innerhalb der Region Perm (in den Tabellen grau hinterlegt).

Stadtkreise

Rajons

Quelle 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Perm